Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Stanislas Wawrinka 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Kristof Vliegen (quarti di finale)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)

 Nicolas Mahut (semifinali)
 Alexander Waske (secondo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2005